Die MotoGP Hall of Fame (auch MotoGP Legends) ist die Ruhmeshalle der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Seit der Eröffnung im Jahr 2000 wurden 36 Piloten aufgenommen. Darunter sowohl die erfolgreichsten Rennfahrer der seit 1949 ausgetragenen Motorrad-WM, wie Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Mike Hailwood oder Carlo Ubbiali als auch in jungen Jahren tödlich verunglückte Piloten wie Jarno Saarinen oder Daijirō Katō. Der Erste in der MotoGP Hall of Fame war der Australier Mick Doohan, der im Mai 2000 in Mugello geehrt wurde. Als bisher letzter Fahrer wurde der Neuseeländer Hugh Anderson aufgenommen.

Verweise

Weblinks

Einzelnachweise 

Hall Of Fame
Motogp